Huvudkrympare kan syfta på:
 Folk som ägnar sig åt huvudjakt och krymper mänskliga huvuden. Se även Tsantsa.
 Psykiater eller psykoterapeuter, från engelska headshrinker, ofta shrink i kortform.